Э́ва Луи́з Ро́синг (), в девичестве — Ке́мени (; 7 марта 1964, Гонконг — 9 июля 2012, Белгравия, Лондон, Англия, Великобритания) — английская бизнесвумен. Выйдя замуж за  , Эва стала членом известного шведского богатого семейства , основателей компании «Tetra Pak» по производству упаковок, упаковочных автоматов и оборудования для переработки жидких пищевых продуктов. У Росинг и её супруга было четверо детей.

48-летняя Эва умерла 9 июля 2012 года у себя дома в Белгравии (Лондон, Англия, Великобритания) от передозировки наркотиков.

Примечания

Ссылки 
 

Предприниматели Великобритании